

Patronyme
 Joseph Philippe François Deleuze, (1753-1835), naturaliste français
 Gilles Deleuze (1925-1995), philosophe français
 Anne Deleuze (née en 1950), comédienne française
 Jean-Pierre Deleuze (né en 1954), compositeur belge
 Olivier Deleuze (né en 1954), écologiste belge, ancien secrétaire d'État à l'Énergie
 Émilie Deleuze (née en 1964), réalisatrice française, fille de Gilles Deleuze

Homonymie de patronyme